Sixaola (stad), een klein stadje in het oosten van Costa Rica
 Sixaola (rivier), een rivier stromend door Costa Rica en buurland Panama
Anders:
 USS Sixaola, een schip van de United States Navy